Ray Anderson est un nom pouvant désigner:

 (1934-2011), entrepreneur et environnementaliste américain
 (né en 1947), joueur australien de football australien
Ray Anderson (né en 1952), tromboniste de jazz américain
, journaliste et professeur américain
, directeur d'athlétisme américain

Voir aussi

Anderson, Ray